«Что видела собака. Про первопроходцев, гениев второго плана, поздние таланты и другие истории» () — четвёртая книга канадского журналиста и поп-социолога Малкольма Гладуэлла, которая впервые была опубликована 20 октября 2009 года в США. Книга представляет собой компиляцию статей Гладуэлла, которые он писал в качестве штатного автора культового американского журнала The New Yorker.

История выхода книги 
Малкольм Гладуэлл пришёл работать в журнал The New Yorker в 1997 году, а до этого писал о науке и бизнесе для газеты The Washington Post. Все статьи, вошедшие в книгу, были отобраны и переработаны автором. Каждая из них является увлекательным мини-исследованием. Гладуэлл пытается показать читателям необычный взгляд на мир, рассматривая самые разные вещи — деятельность разведчиков, поиск талантливых сотрудников, рецептуру кетчупа, методы дрессировки собак, инвестирование в ценные бумаги, техногенные катастрофы — под таким углом, что становится понятно, как мало мы знаем и как много интересного в самых обычных предметах, явлениях и людях.

После выхода книга получила множество положительных отзывов. Рецензии появились в таких авторитетных изданиях как New York Times, The Guardian, Time Magazine, The Los Angeles Times и The Independent. В частности, рецензенты отмечали талант рассказчика и выигрышный формат сборника эссе. Например, The Guardian пишет, что «одно из достоинств книги состоит в том, что её фрагменты превосходно переработаны: они служат своей цели более эффективно в сокращенном виде». В качестве недостатков критики называли увлечение автора статистикой и недостаток технических обоснований.

Тем не менее, «Что видела собака» спустя три недели после выхода попала на третье место рейтинга бестселлеров New York Times и продержалась там 16 недель. В список 25 наиболее продаваемых книг интернет-магазина Amazon она попала уже в ноябре, а Bloomberg включил её в список лучших книг 2009 года.

Все статьи, вошедшие в книгу, также можно прочитать на официальном сайте Малкольма Гладуэлла.

Содержание 
Часть 1. Теории, предсказания и диагнозы

Несекретные секреты. Enron, разведка и вред от избытка информации

Марри на миллион долларов. Почему проблему бездомности проще решать, чем сглаживать?

Тяжелый случай. Маммография, военно-воздушные силы и ограниченная видимость

Кое-что о заимствованиях. Как относиться к обвинениям в плагиате?

Как решить головоломку. Парадоксы реформы разведывательной системы

Искусство терпеть неудачу. Почему одних заклинивает, а другие впадают в панику

Взрыв. Кого следует винить в катастрофах вроде взрыва «Челленджера»? Никого, и с этим лучше смириться

Часть 2. Одержимые, первопроходцы и прочие разновидности гениев второго плана

Суперпродавец. Коммивояжёр Рон Попейл, или История покорения американских кухонь

Загадка кетчупа. Сегодня выпускаются десятки видов горчицы, так почему же кетчуп практически не меняется?

Через тернии к миллиардам. Как ожидание катастрофы стало инвестиционной стратегией

Естественный цвет. Краска для волос и история послевоенной Америки

Ошибка Джона Рока. Чего изобретатель противозачаточных таблеток не знал о женском здоровье

Что видела собака. Как успокоить даже злобное животное одним движением руки

Часть 3. Личность, характер и интеллект

Поздние таланты. Почему мы связываем гениальность с ранним развитием?

Шансы на успех. Как мы нанимаем на работу, если не можем сказать, кто для неё подходит?

Опасные мысли. Немного о психологическом профилировании преступников

Миф о талантах. Быть может, умных людей переоценивают?

Новые узы. О чём говорят собеседования?

Нарушители спокойствия. Что питбули могут рассказать нам о преступлениях

Издания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Малкольма Гладуэлла
 Рецензия на книгу «Что видела собака» в журнале «Афиша»
 Рецензия на книгу «Что видела собака» в журнале «TimeOut. Москва»
 Рецензия на книгу «Что видела собака» в журнале «Компания»
 Рецензия на книгу «Что видела собака» в газете «Коммерсант-weekend»
 Рецензия на книгу «Что видела собака» в журнале «Эксперт»

Книги 2009 года
Condé Nast Publications
Литература США